

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Breq“ beginnt.

Breq 



Brequ 
 Bréquigny, Louis-Georges de (1715–1795), französischer Historiker und Mitglied der Académie française
 Brequin de Demenge, Jean-Baptiste (1712–1785), österreichischer Offizier und Wissenschaftler